Die Saison 2001/02 war die einzige Spielzeit der Eliteserien unter dem Namen Sanistål Ligaen und damit die insgesamt 17. Austragung der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte der Rungsted IK.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die zweite Saisonphase. Diese wurde in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften ausgetragen, wobei sich die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde nahmen einen bzw. zwei Bonuspunkte mit in die zweite Saisonphase. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Siehe auch 
 Dänischer Eishockeypokal 2001/02

Weblinks 
 

Saison der Metal Ligaen
Eishockeysaison 2001/02